Newey ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Newey (* 1958), britischer Motorsportingenieur
 Glen Newey, britischer Philosoph
 Harrison Newey (* 1998), britischer Automobilrennfahrer
 Paul Newey (* 1968), britischer Unternehmer und Pokerspieler
 Tom Newey (* 1982), englischer Fußballspieler
 Whitney Newey (* 1954), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler („Newey-West-Schätzer“)